Menno Coehoorn van Scheltinga (1701-1777) - Grietman van Schoterland
 Menno Coehoorn van Scheltinga (1778-1820) - Grietman van Schoterland